Farhad (Farhād) steht für:

 Farhad (Nischapur), verlassenes Dorf im Iran

Familienname:
 Ghulam Mohammad Farhad (1901–1984), afghanischer Politiker

Vorname:
 Farhad, Bildhauer im Epos Chosrau und Schirin
 Farhad Darya (* 1962), afghanischer Sänger
 Farhad Kazemi (* 1959), iranischer Fußballmanager
 Farhad Majidi (* 1976), iranischer Fußballspieler
 Farhad Mehrad (1944–2002), iranischer Sänger
 Farhad Rahbar (* 1959), iranischer Politiker
 Farhad Safinia (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Farhad Shahverdi (* 1973), iranischer Poolbillardspieler
 Farhad Showghi (* 1961), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Fərhad Vəliyev (* 1980), aserbaidschanischer Fußballtorwart